

Patronyme 
 Eugène Billac, est un joueur français de rugby à XV, (1898 1957) ayant évolué au poste de demi d’ouverture en sélection nationale, à l’Aviron bayonnais et au Stade bordelais.

Toponyme 
 Billac, est l'ancienne orthographe de Bilhac, une commune française, située dans le département de la Corrèze et la région Nouvelle-Aquitaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme